Десятов — фамилия; имеет женскую форму Десятова.
 Десятов — древний русский дворянский род.

Персоналии 
 Десятов, Виктор Тимофеевич (1927—1999) — советский хозяйственный деятель.
 Десятов, Владимир Михайлович (род. 1936) — советский и российский кораблестроитель, государственный и общественный деятель.
 Десятов, Павел Алексеевич (1820―1888) ― русский живописец второй половины XIX века.
 Десятова-Шостенко, Наталья Алексеевна (1889—1969) — русская и советская учёная-ботаник (геоботаник и флорист-систематик), эмигрировавшая во Францию.